Roosevelt može značiti:

Predsjednici SAD-a:
Franklin Delano Roosevelt
Theodore Roosevelt

Indijanski rezervat
 Roosevelt (indijanski rezervat) (Terra Indígena Roosevelt), indijanski rezervat u brazilskoj državi Rondônia.